Casey Siemaszko – attore statunitense
 Nina Siemaszko – attrice statunitense
 Rafał Siemaszko – calciatore polacco